Botryohypoxylon är ett släkte av svampar. Botryohypoxylon ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryohypoxylon